Dogue ist der Familienname folgender Personen:

 Marvin Dogue (* 1995), deutscher Moderner Fünfkämpfer
 Patrick Dogue (* 1992), deutscher Moderner Fünfkämpfer

Dogue ist außerdem die Bezeichnung für verschiedene doggenartige Hunderassen, insbesondere:
 Bouledogue Francais
 Dogue de Bordeaux